Crisóstomo es un nombre propio masculino de origen griego en su variante en español. Se popularizó a partir de San Juan Crisóstomo (347 – 407), patriarca de Constantinopla, considerado por la Iglesia católica uno de los cuatro grandes Padres de la Iglesia del Oriente. Aunque ya era bien conocido en el mundo tardo-helenístico por el orador Dion Crisostomo.

Etimología 
Proviene del griego Χρυσόστομος (Chrysóstomos), que significa ‘boca de oro’ (χρυσός, ‘oro’, στόμα, ‘boca’).

Variantes 
Femenino: Crisóstoma.

Variantes en otros idiomas

Véase también 
 Antroponimia
 Apellido
 Santoral

Bibliografía 
 
 
 

Nombres griegos
Nombres masculinos